Dejan Radić – calciatore serbo
Dejan Radić – pallavolista serbo